TXNDC16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 825 амінокислот, а молекулярна маса — 93 572.

Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки